9-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди женщин 2017 проводился в городе Санто-Доминго (Доминиканская Республика) с 4 по 13 августа 2017 года с участием 18 команд.

В Доминиканской Республике женский Панамериканский чемпионат проводился впервые.

Панамериканским чемпионом (в 9-й раз в своей истории и 9-й раз подряд) стала сборная США, победив в финале сборную Мексики. Третье место заняла сборная Канады.

Впервые в женском Панамериканском чемпионате участвовала сборная Кюрасао.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 9 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2017 год в софтболе
2017
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Доминиканской Республике
Международные спортивные соревнования в Санто-Доминго
Панамериканские чемпионаты в Доминиканской Республике
Софтбол
Август 2017 года